— ежегодная премия от издательства Shogakukan, присуждаемая лучшим серийным мангам, выходившим за год до церемонии награждения. Награждение проходит с 1956 года.

Кандидаты рассматриваются в следующих категориях:
  — с 1956 года.
  — с 1976 года.
  — с 1980 года.
  — с 1982 года.

Иногда вручают особые призы, например, поощрительные или за особые достижения. также иногда победителями в одной категории становятся сразу несколько манг.

Лауреаты премии по годам 
Среди лауреатов премии такие известные манги как Major (1996), Detective Conan (2001), InuYasha (2002), Стальной алхимик (2004) и Блич (2005).

Жирным выделено название манги, в скобках указан её автор(ы). В таблицах ячейка, обозначенная серым, означает, что в данной категории в тот или иной год премия не вручалась.

1956—1975 
 1956 — Puutan (Нобору Баба)
 1957 — Oyama no ka Bachan (Эйдзё Исида)
 1958 — Manga Seminar on Biology и Biiko-chan (Осаму Тэдзука)
 1959 — Little Black Sambo и Shiaseno Ouji (Сэмба Таро)
 1960 — Korisu no Bokko (Дзиро Тада); Bonko-chan и Fuichin-san (Тосико Уэда)
 1961 — не присуждалась
 1962 — Science-kun no Sekai Ryoko (Рэйдзи Аки)
 1963 — Susume Roboketto и Tebukuro Tecchan (Фудзико Фудзио)
 1964 — Fight Sensei и Stop! Nii-chan (Хасаси Сэкитани)
 1965 — Osomatsu-kun (Фудзио Акацука)
 1966 — Baki-chan to Ganta (Кадзуо Маэкава)
 1967 — не присуждалась
 1968 — Sabu to Ichi Torimono Hikae (Сётаро Исиномори)
 1969 — Animal 1 и Inakappe Taisho (Нобору Кавасаки)
 1970 — Fire! (Хидэко Мидзуно)
 1971 — Glass no Shiro (Масако Ватанабэ); Gag Ojisan и Oya Baka Tengoku (Аки Рюдзан)
 1972 — Hana Ichimonme (Синдзи Нагасима); Minashigo Hutch (Тацуо Ёсида)
 1973 — To-chan no Kawaii Oyome-san и Hashire! Boro (Хироси Асуна)
 1974 — Otoko to Aho Koushien и Deba to Batto (Синдзи Мидзусима)
 1975 — The Drifting Classroom (Кадзуо Умэдзу)

1976—1999

2000—наст. время

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Список лауреатов премии 1956—2006 годов  

Премии в аниме и манге
Награды, появившиеся в 1956 году
Премии Японии